Lárusson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1976), footballeur islandais ;
  (né en 1973), footballeur (gardien de but) islandais ;
 Einar Daði Lárusson (né en 1990), athlète islandais ;
 Georg Lárusson (né en 1959), contre-amiral islandais ;
  (1925–2010), sprinter islandais ;
  (né en 1955), artiste islandais ;
  (1907–1971), homme politique islandais ;
  (né en 1992), footballeur islandais.

Notes et références